Dwyer est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Ada Dwyer Russell (1863-1952), actrice de théâtre américaine ;
Alice Dwyer (1988-), actrice allemande ;
Bob Dwyer (né en 1940), entraîneur de rugby à XV australien ;
Budd Dwyer (1939 - 1987), homme politique américain ;
Claire Dwyer (1964-2019), universitaire britannique, géographe et professeur de géographie humaine ;
Conor Dwyer (né en 1989), nageur américain ;
Edward Dwyer (1895–1916), soldat de l'Armée Britannique ;
Jamie Dwyer (né en 1979), joueur de hockey sur gazon australien ;
Jim Dwyer (1957-2020), journaliste américain ;
Karyn Dwyer (1975-2018), actrice canadienne ;
Kathryn Dwyer Sullivan (née en 1951), astronaute américaine ;

Patrick Dwyer (né en 1977), athlète australien ;
Patrick Dwyer (né en 1983), joueur de hockey sur glace américain ;
Phil Dwyer (1953-2021), footballeur international gallois ;
Richard O'Dwyer (1988-), informaticien britannique ;
Robert Dwyer Joyce (1830-1883), écrivain irlandais.
Patronyme anglais